EIST steht als Abkürzung für:
 Environmental Innovation and Societal Transitions, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Enhanced Intel-SpeedStep-Technologie

Abkürzung